W Polsce
 Janowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Ruja
 Janowice – część wsi Jeszkowice w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Czernica
 Janowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica
 Janowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie
 Janowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Janowiec
 Janowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew
 Janowice – przysiółek wsi Lutol w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Janowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Janowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Janowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice
 Janowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Janowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Janowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Janowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Janowice – część wsi Jatne w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Janowice – osada w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Janowice – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Bestwina
 Janowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Janowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Janowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Janowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Janowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Janowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Janowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

 Janowice – gromada w powiecie bielskim
 Janowice – gromada w powiecie lubelskim
 Janowice – gromada w powiecie opatowskim
 Janowice – gromada w powiecie tarnowskim 

 Czechy
 Janowice (cz. Janovice) – wieś gminna w Czechach (Śląsk Cieszyński)

 Zobacz też
 Janowice Duże, Janowice Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Janowice Wielkie, Osiedle Janowice (Zamość)